Франсишку Алмейда:
 Алмейда, Франсишку де (1450—1510) — первый португальский вице-король Индии.
 Алмейда, Франсишку Антониу де (1702—1755) — португальский композитор и органист.